Но́во ():

Фамилия 
 Нанчо Ново (род. 1958) — испанский актёр и музыкант.
 Начо Ново (род. 1979) — испанский футболист, нападающий клуба «Спортинг» (Хихон).
 Ново, Сальвадор (1904—1974) — мексиканский поэт.
 Ново, Ферруччо (1897—1974) — итальянский футбольный тренер и функционер.

Топоним 
 Ново — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ново — деревня в Шольском сельском поселении Белозерского района Вологодской области, находится возле населённого пункта Иваньково.
 Ново — деревня в Шольском сельском поселении Белозерского района Вологодской области, находится возле населённого пункта Кузнецово.
 Ново — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Ново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ново — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Ново — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Ново — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ново — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Ново — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Ново — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Ново — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.